Indonesië
 Lenangguar (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara
 Lenangguar (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara